Příjmení Csák nebo Csáková nosí více významných osobností:

 József Csák (* 1966), maďarský judista
 Ibolya Csáková (1915–2006), maďarská atletka
 Ilona Csáková (* 1970), česká zpěvačka

Viz též
Csáky